Osoby o tym nazwisku:
 Aniela Bukała – polski polityk, socjolog, posłanka na Sejm
 Grzegorz Bukała – polski wokalista, kompozytor i autor tekstów
 Sławomir Bukała – polski artysta plastyk